Ю́рий Фадде́евич (Фадеевич) Сепелёв (30 ноября 1930 — 2012) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Окончил Саратовский Государственный юридический институт им. Д. И. Курского (1952), Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина и Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1968).
 1953—1965 гг. — секретарь Ленинского райкома Тамбова, 1-й секретарь Тамбовского обкома ВЛКСМ, 1-й секретарь Сампурского райкома КПСС.
 1965—1968 гг. — слушатель ВДШ МИД СССР.
 1968—1971 гг. — советник посольства СССР в Великобритании.
 1971—1972 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1972—1975 гг. — генеральный консул СССР в Загребе (Югославия).
 1975—1979 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1979—1982 гг. — генеральный консул СССР в Калькутте (Индия).
 1982—1986 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мозамбике.
 1983—1985 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Лесото по совместительству.
 1989—1991 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР на Мадагаскаре.
 1991—1993 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол России на Мадагаскаре.

Похоронен на Кунцевском кладбище (10 уч.)

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (дважды)

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 3, с. 31—32.

Ссылки 
 Биография на сайте Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина

Послы СССР в Мозамбике
Послы СССР в Лесото
Послы СССР на Мадагаскаре
Послы Российской Федерации на Мадагаскаре
Консулы СССР в Загребе
Консулы СССР в Калькутте
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Похороненные на Кунцевском кладбище